Флаг муниципального образования Свобо́дненский район Амурской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 29 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5899.

Описание 
«Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Свободненского района в зелёном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с лазоревой чешуевидной нитевидно окаймлённой серебром главой и лазоревой чешуевидной оконечностью золотая гора из плоской вершины которой вырастают пять золотых головок пшеничных колосьев, положенные веерообразно».

Символика

История 
Первый флаг Свободненского района был утверждён 22 февраля 2007 года решением Свободненского районного Совета народных депутатов от № 22/8. Описание флага гласило:

«Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к его длине — 2:3.

Верхняя часть белого цвета составляет 3/8 ширины флага и олицетворяет название района — Свободненский („свобода“ традиционно представляется во флаговой геральдике белым цветом).

Нижняя часть синего (голубого) цвета размером 3/8 ширины флага с двумя белыми волнообразными (с семью гребнями) полосами олицетворяет собой две реки, протекающие по границам района — внизу широкая полоса (Амур), вверху узкая полоса (Зея).

В центре флага — ярко-зелёная полоса размером 2/8 ширины флага олицетворяет собой лесную растительность, которой покрыта большая часть территории района, а также сельскохозяйственную направленность района.

У древка флага расположен равнобедренный треугольник жёлтого цвета, имеющий основание равное ширине флага и высоту равную 1/3 ширины флага. Он олицетворяет амурское казачество (войсковой цвет которого был жёлтым), которое первым заселило и освоило земли современного Свободненского района».

29 декабря 2009 года, на основании постановления Свободненского районного Совета народных депутатов от 28 декабря 2009 года № 9/95, решением Свободненского районного Совета народных депутатов № 39 был утверждён новый (ныне действующий) флаг Свободненского района.

Примечания